Carlo IV di Francia, detto il Bello o il Fiero (1294-1328) – re di Francia e di Navarra dal 1322 al 1328
Carlo IV di Lussemburgo (1316-1378) – Re dei Romani (con il nome di Carlo IV dal 1346 al 1378), Imperatore del Sacro Romano Impero (dal 1355 al 1378), Re di Boemia (con il nome di Carlo I dal 1346 al 1378), Conte di Lussemburgo (dal 1346 al 1353) e Margravio del Brandenburgo (dal 1373 al 1378)
Carlo IV Malatesta (1480-1505) – condottiero italiano
Carlo IV di Alençon (1489-1525) – nobile francese, duca d'Alençon e conte di Perche (Carlo IV) e conte d'Armagnac, Fénezac e Rodez (Carlo II)
Carlo IV di Borbone-Vendôme (1489-1537) – nobile francese, primo Duca di Vendôme; ereditò dalla linea dei Borbone-Montpensier il titolo di duca di Borbone (Carlo IV)
Carlo IV di Lorena, talvolta indicato come Carlo III di Lorena (1604-1675) – duca di Lorena dal 1624 al 1634 e ancora dal 1661 al 1675
Carlo IV di Spagna (1748-1819) – Principe delle Asturie dal 1759 e re di Spagna dal 1788 al 1808 e nel 1808
Carlo Emanuele IV di Savoia, detto l'Esiliato (1751-1819) – duca di Savoia e re di Sardegna dal 1796 al 1802
Carlo IV d'Ungheria, meglio conosciuto come Carlo I d'Austria-Ungheria (1887-1922) – imperatore d'Austria, re d'Ungheria e Boemia, e monarca della Casa d'Asburgo-Lorena